Voie peut faire référence à :

Chemin ou route 
 Voie de communication : un itinéraire aménagé permettant de passer à pied ou en véhicule (par exemple : rue, avenue, etc. — voir :Catégorie:Axe de communication)
 voie rapide ;
 voie urbaine, lorsqu'elle est située en ville.
 Voie romaine : un type de route construite durant l'antiquité dans tout l'empire romain.
 Voie ferrée : un chemin de roulement pour les trains.
 Voie d'escalade : un cheminement par lequel un alpiniste atteint le sommet d'une montagne ou un grimpeur le haut d'une falaise ou d'un mur d'escalade.

Religion 
 Voie, en religion : une démarche de spiritualité.
 Voie moyenne, dans le bouddhisme : une pratique bouddhiste.

Autre 
 Voie normale : un terme utilisé pour désigner l'écartement d'une voie ferrée ou celui des roues d'un même essieu d'un véhicule ou bien la voie d’ascension en alpinisme.
 Voie (véhicule) : un espace entre deux roues d'un même essieu ou dans un même axe pour un véhicule.
 , en astronomie (plusieurs notions).
 , en droit (plusieurs notions).
 Voie d'eau, en navigation : une entrée d'eau imprévue dans un navire.
 Voie métabolique, un ensemble de réactions chimiques catalysées par une série d'enzymes qui agissent de manière séquentielle.
 ''Voie44 (au sens d'entrée ou de sortie), en automatisation industrielle : canal d'entrée ou de sortie d'un bloc de commande.
 Une voie est une autre traduction possible du circuit, subdivision administrative en Extrême-Orient